Nossek ist der Familienname folgender Personen:

 Carola Nossek (* 1949), deutsche Sopranistin und Gesangsprofessorin
 Heiko Nossek (* 1982), deutscher Wasserball-Nationalspieler
 Johann Nossek, deutscher Fußballspieler
 Josef A. Nossek (* 1947), österreichisch-deutscher Elektrotechniker und Hochschullehrer
 Meinrad Alexius Nossek (1891–1946), böhmischer römisch-katholischer Geistlicher, Zisterzienser und Mundartdichter
 Silvia Nossek (* 1964), österreichische Politikerin (Die Grünen)

Siehe auch:
 Nosseck, Nosek, Siard Nosecký